Чиганак — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Чиганак — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Россия 
 Чиганак — село в Аркадакском районе Саратовской области, Краснознаменское муниципальное образование.
 Чиганак — село в Аркадакском районе Саратовской области, Семёновское муниципальное образование.
 Чиганак — село в Ртищевском районе Саратовской области.

Прочее 
 Чиганак — река в Оренбургской области России.